Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2015/16 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2015/16 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2015/16 (Männer)